WPF est un sigle pour :
 WebSphere Partition Facility ;
 Western People's Front, un parti politique au Sri Lanka ;
 Windows Presentation Foundation, sous système de graphique de Microsoft .NET 3.0 ;
 Women's Professional Fastpitch : une association sportive concernant le softball de type fastpitch (balle rapide) ;
 World Puzzle Federation.